ТТВ — многозначная аббревиатура:
 ТТВ — транспортное телевидение
 ТТВ — тихоокеанский театр войны
 ТТВ — Троицкая телевизионная компания
 ТТВ — Торезское телевидение
 ТТВ — Тихоокеанское телевидение
 ТТВ — тренажёр механика-водителя

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей